{{Врезка
 | Выравнивание = right
 | Без разрывов = 1
 | Заголовок    = Мурка
 | Содержание   = <poem>
Прибыла в Одессу банда из Амура,В банде были урки, шулера.
Банда заправляла чёрными делами, И за ней следила Губчека.
В банде была баба, звали её Мурка,Сильная и ловкая была.
Даже злые урки — все боялись Мурки,Воровскую жизнь она вела. 
</poem>
 | Подпись      = Начало блатного варианта песни
}}
«Му́рка» — одна из самых известных дворовых песен.

 История 
Первый известный вариант песни представляет собой городской «жестокий романс», в тексте которого нет никаких уголовных реалий. Этот вариант, в частности, был опубликован в «Новом песеннике» В. В. Гадалина, изданном в Латвии до Второй мировой войны (где он указан без авторства). На пластинке с текстом, близким к указанному варианту, его автором указан Яков Ядов (автор песни «Бублички»).

В 1920—30-х годах появился известный сегодня «уголовный» вариант песни.

 Исполнители и варианты песни 
Под эту мелодию Леонид Утёсов исполнял и записал песню на стихи Василия Лебедева-Кумача «У окошка». В этом варианте композитором указан сам Утёсов.

Среди исполнителей песни следует отметить Владимира Высоцкого, Константина Сокольского (исходный вариант без «урок» и «малин»), а также таких классиков «русского шансона» (блатной музыки), как Аркадий Северный и Михаил Гулько. Известный австрийский певец Борис Рубашкин записал свой вариант песни. Имеется и вариант т. н. «еврейской „Мурки“», где имя главной героини изменено на Сарру или Хаю. Этот вариант исполнялся Виктором Шульманом, Андреем Макаревичем и Алексеем Козловым, а также группой «Моржи» (Пётр Подгородецкий и Роман Трахтенберг).

Песня «Мурка» в её классическом варианте входит в репертуар Хора Турецкого. Николай Басков спел песню вместе с Хором Турецкого, включив в песню отрывок из оперы «Паяцы». Этот вариант исполнялся и солистом Хора Турецкого Валентином Суходольцем.

Существует перевод песни на иврит, сделанный поэтом Шаулем Резником, и на украинский, сделанный бардом и шансонье Эмилем Крупником. Они же и исполнили эти варианты песни — каждый свой. Перевод трёх куплетов на латынь был выполнен Михаилом Поздневым.

В переводе на польский язык () песню исполняла Слава Пшибыльская.

В настоящее время существуют более 25 различных вариантов «Мурки».

Также на эту песню существует пародия Валентина Берестова, в которой Мурка — домашняя кошка.

В октябре 2021 года российская певица Мари Краймбрери исполнила песню «Мурка» под саксофоном и клавиши на телепрограмме Леонида Парфёнова «#НМДНИ».

 В кинематографе 
 Мелодия песни и её небольшой отрывок использованы в сериале «Место встречи изменить нельзя». Её «по заказу» исполняет на пианино сотрудник МУРа Владимир Шарапов, внедряясь в банду «Чёрная кошка», — чтоб убедить бандитов, якобы он не врёт им, представляясь ресторанным пианистом и «честным фраером».
 Песня и её прототип являются главными в серии «Мурка» российского телевизионного сериала «Господа-товарищи».
 Прототипу Мурки сотруднице НКВД Марии Климовой посвящён телесериал «Мурка».
 Песня исполняется в фильме «Рассказы».
 Отрывок из песни радостно поёт один из бандитов в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего…» (Пойди портки смени, Мурка…)
 Отрывок песни исполнял Руслан Сасин (Андрей Холодов) в конце одной из серий сериала «След».

 Примечания 
Комментарии

Источники

 Ссылки 
 
 
 Андрей Калитин''. 
 Мурка из ЧК

Песни по алфавиту
Русский шансон
Блатные песни
Песни об Одессе
Жестокие романсы
Городские романсы
Песни Аркадия Северного